Annonciade est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Annonciade est un prénom féminin, très peu utilisé.

Les Annonciade sont fêtées le 23 mars ou le 4 février en mémoire de sainte Jeanne de France, fondatrice de l'ordre contemplatif des Sœurs de l'Annonciade.

Saintes et bienheureuses catholiques
 Annonciade Cocchetti (°1800 - +1882), bienheureuse, née dans une famille riche de la province de Brescia dans le nord de l'Italie, orpheline très tôt, confiée aux religieuses ursulines, fonda les religieuses de Sainte Dorothée à Milan ; fêtée le 23 mars.

Religieuses, monastères 
 Les « Annonciades » sont les sœurs de l'Annonciade.
 Le monastère de l'Annonciade accueille les sœurs de l'Annonciade depuis 1926 à Thiais dans le Val-de-Marne.
 Le monastère de l'Annonciade (Menton) a été occupé par les sœurs de l'Annonciade entre 2000 et 2012.

Références

Voir aussi